Di seguito la lista completa dei Codici ISO 639-3 (dalla lettera T alla lettera Z)

Elenco

T 

Codici ritirati

U 

Codici ritirati

V 

Codici ritirati

W 

Codici ritirati

X 

Codici ritirati

Y 

Codici ritirati

Z 

Codici ritirati

Note

Collegamenti esterni 
 

Standard ISO